Il singolare del torneo di tennis US Indoors 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Helena Suková che ha battuto in finale Lori McNeil 6–0, 6–3.

Teste di serie 

 Hana Mandlíková (semifinali)
 Helena Suková (campionessa)
 Kathy Rinaldi (primo turno)
 Lori McNeil (finale)

 Catarina Lindqvist (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Melissa Gurney (secondo turno)
 Sylvia Hanika (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Indoors 1987